Joseph-Michel Dutens (1732-1848), économiste français ;
 Louis Dutens (1730-1812), écrivain, philologue et numismate français ;
 Michel Joseph Dutens (1800-1866), homme politique français.

Voir aussi 
 Jean-François Dutems (1745-1811), historien français.